Muchawez ist:

 Muchawez (Dorf, Ukraine) (ukrainisch Мухавець / Muchawez) – ehemaliges Dorf, heute in der Siedlung städtischen Typs Wyschniwez, Rajon Sbarasch, Oblast Ternopil, Ukraine.
 Muchawez (Dorf, Weißrussland) (weißrussisch Мухавец / Muchawjez) – ein Dorf im Rajon Brest, Breszkaja Woblasz, Weißrussland.
 Muchawez (Fluss) (weißrussisch Мухавец / Muchawjez) – ein Fluss in der Breszkaja Woblasz in Weißrussland, der bei Brest als rechter Nebenfluss in den Bug mündet.